Seznam občin departmaja Côte-d'Or zajema 707 občin.

(CAD) Communauté d'agglomération Dijonnaise, ustanovljena leta 2000.

Côte-d'Or